Die Primeira Divisão 1949/50 war die 16. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 9. Oktober 1949 und endete am 7. Mai 1950.

Den Meistertitel sicherte sich zum siebten Mal Benfica Lissabon.

Teilnehmer 

14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Portugal 1949-50 auf rsssf.com
 Statistik auf fussballzz.de

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 1949/50